En Pologne, Skrzynki peut désigner :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
Skrzynki, un village dans le powiat de Świecie,
Skrzynki, un village dans le powiat de Włocławek.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
Skrzynki, un village dans le powiat d'Ostrzeszów,
Skrzynki, un village dans la gmina de Kórnik,
Skrzynki, un village dans la gmina de Stęszew.

 dans la voïvodie de Łódź
Skrzynki, un village dans le powiat de Łęczyca,
Skrzynki, un village dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki.

 dans la voïvodie de Mazovie
Skrzynki, un village dans le powiat de Płońsk.